Собольки — название нескольких населённых пунктов:
 Собольки — деревня в Можайском районе Московской области.
 Собольки — деревня в Добрянка Пермского края.
 Собольки — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.